Multiplikativ steht für

 ein Vervielfältigungszahlwort (‚-fach‘), siehe Zahlwort
 eine Schreibweise der Verknüpfung in Gruppen und Halbgruppen, siehe Gruppe (Mathematik)#Anmerkungen zur Notation
 eine Abbildung zwischen zwei algebraischen Strukturen mit einer multiplikativen Verknüpfung, die bezüglich dieser Verknüpfung ein Homomorphismus ist, siehe Multiplikativität
 eine spezielle Klasse von Funktionen in der Zahlentheorie, siehe Zahlentheoretische Funktion